Thunberg [] ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Thunberg (1923–2005), schwedische lutherische Theologin  

 Clas Thunberg (1893–1973), finnischer Eisschnellläufer
 Greta Thunberg (* 2003), schwedische Klimaschutzaktivistin
 Karin Thunberg (* 1949), schwedische Journalistin und Autorin  
 Lage Thunberg (1905–1997), schwedischer General
 Lars Thunberg (1928–2007), schwedischer lutherischer Theologe und Dichter  
 Olof Thunberg (1925–2020), schwedischer Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur
 Oskar Thunberg (* 1976), schwedischer Schauspieler  
 Stefan Thunberg (* 1968), schwedischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Stein Thunberg (* 1954), norwegischer Fußballspieler  
 Svante Thunberg (* 1969), schwedischer Schauspieler, Produzent und Autor
 Sven Thunberg (1882–1954), schwedischer Historiker  
 Torsten Ludvig Thunberg (1873–1952), schwedischer Physiologe

Siehe auch:
 Thunbergien
 Karl Tunberg (1907–1992), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent